Число «два» (二) в китайской культуре символизирует двойственность бытия.

В отношениях 
 Означает двоедушие, двуличность, измену: 二心 два сердца (о двоедушии, двуличности)

В философии
 Раздвоение, раздвоенность, двойственность: 道生一, 一生二, 二生三, 三生萬物 Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, три рождает всё сущее. (Лао-цзы)
 Пару триграмм – 乾 (Небо ☰) и 坤 (Земля ☷)
 Два начала – Небо и Землю
 Прерывистую черту в триграмме: 天一地二天三地四 Небу соответствует число один, земле — два, небу — три, земле — четыре. (И цзин)
 Соответствует стихии Огонь: 五行: 一曰水, 二曰火, 三曰木, 四曰金, 五曰土 Пять стихий: первая называется вода, вторая — огонь, третья — дерево, четвёртая — металл, пятая — земля. (Хун фань)

В именах и фамилиях
 Ли Эрцюй 李二曲 – философ 17 века.
 Лю Эрцзу 刘二祖 – мятежник в 13 веке.

В пословицах, поговорках, чэнъюях
 天无二日 На небе не бывает двух солнц (в значении: в государстве не может быть двух правителей)
 二实 Две реальные ценности (образно о рисе и шёлке, в отличие от «нереальных» ценностей — серебра и денег)

2 (число)
Культура Китая
Китайская нумерология